Tomorrow Comes Today puede hacer referencia a:

 Tomorrow Comes Today, EP de Gorillaz.
 Tomorrow Comes Today, canción de Gorillaz.